Divriği (district), een Turks district in de provincie Sivas
 Divriği (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Divriği